"Barranca" pode ser:
 Barranca, cidade peruana da região de Lima
 Barranca (província), na região de Lima
 Barranca (distrito), na região de Ancash
 Barranca (distrito de Datem del Marañón), no Peru
 Autovía de la Barranca, na Espanha
 Barranca de Upía, município colombiano de Meta
 San Cristóbal de la Barranca, município mexicano de Jalisco

Ver também
 Barranco
 Barrancas (desambiguação)
 Barrancos (desambiguação)

Desambiguações de topônimos